Název Pohořelice má více obcí:
 Pohořelice – město v okrese Brno-venkov
 Pohořelice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín

… nebo částí obcí:

 Pohořelice (Nadějkov) – část obce Nadějkov v okrese Tábor

Podobné názvy 
 Pohořelec